Femmes au jardin, de Pierre Bonnard.
Femmes au jardin, de Claude Monet.